Sporting Union Agen est un nom de club sportif notamment porté par :
 Sporting Union Agen Lot-et-Garonne, club de rugby à XV ;
 Sporting Union Agen football, club de football ;
 Sporting Union agenais omnisports, club omnisports.